Yonan steht für:
 Yŏnan-gun, ein Landkreis in der nordkoreanischen Provinz Hwanghae-namdo

Yonan ist der Familienname folgender Personen:
 Rosie Malek-Yonan (* 1965), assyrische Schauspielerin, Autorin, Regisseurin, öffentliche Person und Aktivistin